El Camino kan syfta på:

 El Camino – namn i Spanien på en pilgrimsled i Europa se Jakobsleden
 El Camino (musikalbum) – ett musikalbum av den amerikanska gruppen The Black Keys
 El Camino Real – en äldre transportled i USA och Mexiko, se Camino Real de Tierra Adentro